Zeslandentoernooi 2009 (mannen), een Rugby union toernooi in 2009 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2009 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2009 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2009 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2009 voor teams onder 20.